

События 
 Декабрь — Из Лиссабона вышло несколько кораблей с плотниками, каменщиками и оборудованием для постройки церквей в Конго.
 Предположительно, написана история Лимоссо.
 Присоединение к Бранденбургу округа к югу от Берлина.
 1490—1516 — Король Венгрии Уласло (Владислав) II Ягеллон (король Чехии).
 1490—1492 — Крестьянское восстание в Северной Молдавии и Галицкой земле под руководством Мухи.
 Начало распада Ак Коюнлу на уделы.
 1490—1491/2 — Султан Ак Коюнлу Байсонкур.
 1490—1527 — На территории бывшего Бахманийского государства возникают пять султанатов: Ахмеднагар, Берар, Бидар, Биджапур и Голконда.
 Лоренцо Великолепный предоставляет Микеланджело возможность пользоваться библиотекой Медичи и создаёт все условия для его обучения ваянию.

Россия 
 Русско-литовская война (1487—1494).

Родились 
 24 марта — Георг Агрикола (Бауэр) (ум. 1555), учёный.
 16 мая — Альбрехт Гогенцоллерн, прусский герцог.

См. также: :Категория:Родившиеся в 1490 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1490 году
 Иван I Черноевич — князь Зеты.

См. также